Silence Saturn est un festival international de courts métrages destiné aux jeunes réalisateurs.

Principes 
Le principe du festival est de recruter un maximum de films réalisés par de jeunes talents du cinéma. Ces réalisateurs sont recrutés dans les écoles de cinéma ou d'arts de Belgique. L'inscription se faisant sur un site web, il arrive souvent que des réalisateurs étrangers s'y inscrivent aussi mais la majorité des participants sont toutefois belges.

Organisé par l'ASBL Olivia, le festival se déroule sur plusieurs soirées, qui se divisent chacune en deux séances de projections. Les films ne sont projetés qu'une seule fois durant le festival et un jury composé de personnalités du cinéma belge départagent les participants en remettant deux prix, l'un pour le meilleur film d'animation, l'autre pour le meilleur film n'entrant pas dans cette catégorie. De plus, le public désigne son film favori, c'est ce qui constitue le prix du public.

Dès la deuxième édition du festival, une particularité a été ajoutée. En effet, les lauréats d'une année sont invités en tant que membres effectifs du jury pour l'édition suivante. Ceci confère à ce festival son ambiance jeune et dynamique, qui veut vraiment donner leur place aux jeunes talents.

Personnalités 
Le festival a déjà attiré plusieurs personnalités du cinéma. On a pu y rencontrer notamment :

 Gérard Corbiau (Farinelli, Le Maître de musique,...)
 Stéphane Aubier (Pic-Pic & André, Panique au village,...)
 Jan Bucquoy (La vie sexuelle des Belges,...)
 Noël Godin, célèbre entarteur (Prout prout tralala, Grève et pets,...)

Annexes

Articles connexes 
 Liste de festivals de cinéma
 Liste de festivals de cinéma en Europe

Festival de courts métrages en Belgique
Festival de cinéma en Belgique